Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 47-es, illetve , 47A, 47B, 47Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 47-es busz (Budapest)→96-os busz (Budapest)
 47A busz (Budapest)megszűnt
 47B busz (Budapest)megszűnt
  busz (Budapest)megszűnt

 47-es busz (Debrecen)
 47Y busz (Debrecen)

 47-es busz (Kaposvár)

 47-es busz (Pécs)

 47-es busz (Veszprém)
 47A busz (Veszprém)megszűnt